Le décisionnel est un métier relatif à l'informatique décisionnelle, voir aussi les articles sur l'analyse décisionnelle des systèmes complexes.
 Décisionnel se rapporte en psychologie à la prise de décisions;